Giacomo Coustellier (1984-), pilote de VTT ;
 Gilles Coustellier (1986-), pilote de VTT.